Боз има више значења:

 Боз
 Боз (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Боз (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији